35-й чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Лозанне (Швейцария) в июле 1989 года Всемирной Федерацией стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Результаты соревнований

Мужчины

Личное первенство

Командное первенство

Женщины

Личное первенство

Командное первенство

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 

Спорт в Швейцарии в 1989 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Июль 1989 года
Чемпионаты мира в Швейцарии
Стрельба из лука в Швейцарии